Ядов Богдан Костянтинович — український дзюдоїст.
 Ядов Яків Петрович — український письменник.
 Ядов Сергій Юрійович — український міліціонер.